Голени́щевы-Куту́зовы (Голенищевы) — древний русский княжеский, дворянский и графский род.

При подаче документов (01 февраля 1686) для внесения рода в Бархатную книгу, была предоставлена родословная роспись Иваном и Михаилом Голенищевыми-Кутузовыми и возникла тяжба о "неправой" росписи поданной родом Кутузовых, в том числе представлены грамоты и наказы (1618-1657) подтверждающих, что они и раньше писались Голенищевым-Кутузовым. Приговор боярина князя Владимира Дмитриевича Долгорукова о внесении родословия Голенищевых-Кутузовых в Бархатную книгу в главу Кутузовых подписан (02 февраля 1687). Родословная роспись Голенищевых-Кутузовых (торопчан) представлена Ульяном Голенищевым-Кутузовым (07 октября 1687).

В Гербовник внесены две фамилии Голенищевых:

 Голенищевы-Кутузовы, потомки выехавшего (1252-1263) из Пруссии Гавриила, родоначальника Кутузовых, один из потомков которого, Василий Ананьевич Кутузов, имел прозвание Голенище (Герб. Часть II. № 31).
 Голенищевы, потомство Филиппа Фёдоровича Голенищева, бывшего дьяком в судной избе (1598) (Герб. Часть VIII. № 119).

Род Голенищевых-Кутузовых внесён в VI, V, и II части родословных книг Новгородской, Псковской, Тамбовской, Тверской и Ярославской губерний. (Гербовник II, 31; XI, 7; XIII, 46).

От Голенищевых-Кутузовых произошёл дворянский род Горбатые.

Происхождение рода 
Происходят от «мужа честна» Гавриила, по сказаниям древних родословцев, выехавшего «из Прус» в Новгород в княжение Святого Александра Невского (1252-1263).

Правнук его — Александр Гаврилович Прокшич по прозванию Кутуз, имел сына Фёдора Александровича, который стал родоначальником Кутузовых, а родной брат Фёдора Александровича Кутуза — Ананий Александрович, имел сына Василия Ананьевича прозванием Голенище, который был боярином Словенского конца, избран новгородским посадником (1471), встречал Ивана III Васильевича (18 ноября 1475), на следующий день арестован и сослан в Муром, где и умер  († после 1477), является родоначальником Голенищевых-Кутузовых. Его сыновья помещены на глухой Торопецкой окраине. 

Род Голенищевых-Кутузовых ещё в XVI веке разделился на несколько ветвей.

Дворяне Голенищевы 
Голенищев Иван Васильевич — воевода в Казанском походе (1506). Ушатой-Константин Васильевич, Иван Иванович. Иван Степанович, Василий Васильевич и Михаил Матвеевич служили по Торопцу и зачислены в состав московского дворянства (1550). Ратай Иванович поручился по князю Воротынскому (1566). Пять представителей рода владели поместьями в Рославльском уезде (1584). Матвей Голенищев владел поместьем в Медынском уезде (1586). Борис и Семён Ивановичи владели поместьями в Звенигородском уезде (1592).

Пётр, Павел, Иван и Пантелей Голенищевы получили грамоту от Сигизмунда III на поместья в Рославльском уезде (1610). Григорий Иванович за службу и раны отца пожалован денежным окладом (1613). Фёдор и Матвей Ивановичи за сеунч пожалованы государевым жалованием (1614). Матвей Васильевич вёрстан новичным окладом по Рославлю (1628).

Одиннадцать представителей рода владели населёнными имениями (1699).

Графы Голенищевы-Кутузовы 
Член Государственного совета, генерал от кавалерии, генерал-адъютант, главный директор кадетских корпусов, петербургский военный генерал-губернатор Павел Васильевич Голенищев-Кутузов, происходящий из древнего дворянского рода, указом императора Николая I, во внимание к его долговременной всегда ревностной и полезной службе, возведён с нисходящим от него потомством в графское достоинство (08 ноября 1832). Внук его — граф Арсений Аркадьевич, известный в своё время поэт.

Князья Голенищевы-Кутузовы-Смоленские 
От одной из ветвей происходил фельдмаршал, светлейший князь Михаил Илларионович. Император Александр I возвёл его в графское достоинство (29 октября 1811), а в достоинство Светлейшего князя Российской империи (29 июня 1812), с пожалованием титула Смоленского (06 декабря 1812). Так как он не оставил потомства по мужской линии, то фамилия Голенищевы-Кутузовы была передана (1859) его внуку, происходящему по женскому колену от князя Голенищева-Кутузова-Смоленского, генерал-майору Павлу Матвеевичу Толстому и потомству его в порядке первородства, с правом именоваться Голенищевы-Кутузовы-Толстые.

Родословная

Описание гербов

Герб князей Голенищевых-Кутузовых. 
Титул светлейшего князя был Высочайше пожалован М.И. Голенищеву-Кутузову (29 июля 1812). Долгое время считалось, что из-за скорой смерти полководца княжеского герба Голенищевых-Кутузовых не существовало. Только в 1992 году выяснилось, что бытовал  неутвержденный княжеский герб, которым пользовалась вдова военно-начальника, светлейшая княгиня Екатерина Ильинична Голенищева-Кутузова-Смоленская.

Поскольку светлейший князь, М.И. Голенищев-Кутузов-Смоленский не оставил мужского потомства, его фамилия и герб переданы внуку (1859), генерал-майору Павлу Матвеевичу Толстому. Был составлен и утверждён герб (см. ниже. Герб. Часть XIII. № 46).

Герб. Диплом от 31 октября 1800 г. 
Известен соединённый (брачный) герб Михайловых и графов Голенищевых-Кутузовых, принадлежащий Елизавете Павловне Михайловой, урожденной графине Голенищевой-Кутузовой: два соединенных щита. Левый щит дворян Кутузовых, а правый щит дворян Михайловых. Щит увенчан обычной дворянской короной.

Герб. Часть II. № 31. 
Герб дворян Голенищевых-Кутузовых: в щите, имеющим голубое поле, изображен одноглавый орёл, со шпагою в правой лапе и короною на голове. Щит украшен коронованным дворянским шлемом. Нашлемник - три страусовых пера. Намёт: справа - голубой, слева - чёрный, подложенный серебром.

Герб. Часть VIII. № 119. 
Герб рода Голенищевых: щит разделён двумя диагональными от верхних углов к середине и одной перпендикулярной к подошве щита чертами на три части, из которых в верхней части, в золотом поле, виден до половины чёрный одноглавый орёл с распростертыми крыльями, в правой части, в красном поле, горизонтально означена серебряная зубчатая стена и через неё шпага, обращенная остроконечием вверх. Щит увенчан дворянским шлемом и короной, на поверхности которой виден до половины лев с мечом. Намёт на щите золотой, подложенный голубым.

Герб. Часть XI. № 7. 
Герб Графа Голенищева-Кутузова: В лазуревом щите натурального цвета орёл с чёрными глазами и языком и золотыми клювом и когтями, держащий серебряный с золотой рукояткой меч и сопровождаемый во главе щита золотой дворянской короной.

Щит увенчан графской короной и тремя графскими шлемами. Нашлемники: средний — возникающий императорский орёл, имеющий на груди чермный с золотой каймой щит с таким же вензельным изображением имени Императора Николая I; второй и третий — три серебряных страусовых пера. Намёт средний — чёрный с золотом, иные — лазурные с золотом.

Герб. Часть XIII. № 46. 
Герб Голенищевых-Кутузовых-Толстых: щит четверочастный с малым щитком в середине. В первой и четвертых частях, в красном поле, серебряный крест ордена Иоанна Иерусалимского, с голубым щитком, в котором золотой коронованный вензель Павла I. Во второй и третей частях, в голубом поле, вертикально золотой ключ, справа от него отходит серебряное орлиное крыло. Через ключ накрест продеты серебряная стрела и золотой изогнутый меч, оба острием вниз. В малом голубом щитке орёл натурального цвета, увенчанный княжеской короной, с красными глазами и языком, золотым клювом и лапами. В правой лапе он держит серебряный меч с золотой рукояткой. Над малым щитком золотая дворянская корона. Над щитом, два дворянских коронованных шлема. Нашлемники: правого шлема - три страусовых пера, из коих среднее - голубое, а крайние - золотые. Левого шлема - три голубых страусовых пера, на них наложен крест ордена Иоанна Иерусалимского, на котором голубой щиток с золотым коронованным вензелем Павла I. Намёты обеих шлемов - голубые с золотом.

Известные представители 

 Голенищев Филипп Фёдорович — дьяк, на службе в Тобольске (1606-1607), его сын Афиноген убит под Новгородом (1611).
Голенищев-Кутузов Иван Захарьевич (Кутузов и Щука-Кутузов) — воевода в Сургуте (1620—1622).
Голенищев Степан Семёнович — воевода в Боровске (1629), Пошехоне (1636-1637).
Голенищев Фёдор Иванович — воевода в Сургуте (1621-1622), Кузнецке (1625-1627), Валуйках (1641), посол в Литву (1646).
 Голенищев-Кутузов Иван Фёдорович Большой — стольник, воевода Валуйках (1648—1649), Якутске (1660—1666).
Голенищев Михаил Степанович — воевода в Перми (1662-1663).
Голенищев Василий — воевода в Твери (1664-1665).
 Голенищев-Кутузов Михаил Иванович — воевода в Якутске (1666).
 Голенищев-Кутузов Семён Михайлович — стольник царицы Прасковьи Федоровны (1692).
 Голенищевы-Кутузовы: Ульян Александрович, Александр Никитич, Михаил Степанович, Макар Яковлевич — московские дворяне (1676—1692).
 Голенищевы-Кутузовы: Андрей, Михаил и Матвей Ивановичи, Григорий Юрьевич, Иван (большой и меньшой) Федоровичи, Михаил Михайлович — царские стольники (1658—1692).
Голенищев-Кутузов Иван Логинович Старший († 1801) — адмирал 1-го класса, со всеми правами и преимуществами генерал-фельдмаршала, кавалер ордена Святого Андрея, президент адмиралтейств-коллегии.
Голенищев-Кутузов Илларион Матвеевич — генерал-поручик, сенатор.
Голенищев-Кутузов Павел Васильевич —  генерал от кавалерии, кавалер ордена Святого Георгия 3-й степени (1807).

Примечания

Литература 
 
 

 
Графские роды России
Дворянские роды, на гербах которых изображены двуглавые коронованные орлы